Такмичење у бацању копља у мушкој конкуренцији на 9. Светском првенству у атлетици 2003. у Паризу одржано је 29. и 31. августа на стадиону Стад де Франс.

Титулу освојену 2001. у Едмонтону бранио је Јан Железни из Чешке.

Земље учеснице 
Учествовало је 21 такмичар из 15 земаља.

 (1)
 (1)
 (1)
 (2)
 (2)
 (1)
 (3)
 (1)
 (1)
 (2)
  (1)
 (1)
 (1) 
 (1)
 (2)

Освајачи медаља

Рекорди

Најбољи резултати у 2003. години 
Десет најбољих бацача копља у сезони 2003. пре првенства (25. августа), имали су следећи пласман .

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП 2003.

Сатница

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 29. августа 2003. године. Такмичари су били подељени у две групе. Квалификациона норма за пласман међу 12 у финалу износила је 81,00 (КВ). Норму је испунило 5 такмичара а 7 у финале се пласирало на основу резултата (кв).,,,

Почетак такмичења: Група А у 18:30 и група Б у 20:25.

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичар представља

Финале 
Такмичење је одржано 31. августа 2003. године у 16:50.,,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2003. на сајту ИААФ
 Резултати у бацању копља на сајту ИААФ

Светско првенство у атлетици на отвореном 2003.
Бацање копља на Светском првенству у атлетици на отвореном